Die Fußball-Amateurliga Saarland 1961/62 war die 11. Saison der Amateurliga Saarland, der Vorgängerin der Verbandsliga Saarland. Diese Liga stellte bis 1963 den Unterbau zur II. Division Südwest dar und war somit in der Gesamtligen-Hierarchie drittklassig.

Abschlusstabelle 
Saarland-Meister wurde der SV Fraulautern. In der Aufstiegsrunde zur II. Division Südwest belegte Fraulautern den dritten Platz, der nicht zum Aufstieg berechtigte. Der SC Heiligenwald, die SpVgg Altenwald und der VfB Dillingen mussten nach dieser Saison in die Bezirksliga absteigen. Für die nachfolgende Saison 1962/63 kamen der SC Blieskastel und der FV Diefflen als Aufsteiger aus der Bezirksliga, sowie der ASC Dudweiler als Absteiger aus der II. Division.

Weblinks 
 Ehrentafel Saarlandmeister bei D.S.F.S
 Amateurliga Saarland 1961/62 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1961/62
1961